Cloverdale kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cloverdale (Californië)
Cloverdale (Indiana)
Cloverdale (Ohio)
Cloverdale (Oregon)
Cloverdale (Virginia)